Naselja u BiH:
 Krstac (Čajniče, BiH), naselje u općini Čajniču
 Krstac (Jablanica, BiH), naselje u općini Jablanici
 Krstac (Sapna, BiH), naselje u općini Sapnoj
 Krstac (Teočak, BiH), naselje u općini Teočaku (Krstac, Ugljevik, ranije Teočak - Krstac)

Crna Gora:
 Krstac (Budva, Crna Gora), naselje u općini Budvi
 Krstac (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšiću

Kosovo:
 Krstac (Gora, Kosovo, naselje podijeljeno u Gornji Krstac i Donji Krstac